Питер има више значења:

Насеља

Сједињене Америчке Државе 
 Питер (Јута), насељено место без административног статуса у савезној држави Јута

Русија 

 Питер, назив више насеља

Колоквијални називи

Русија 

 Питер, незванични колоквијални назив града Санкт Петербурга
 Питер, колоквијални назив града Петровск Забајкаљски
 Питер, колоквијални назив града Петропавловск Камчатски

Казахстан 

 Питер, колоквијални назив града Петропавловска

Остало 

 , фудбалски клуб из Санкт Петербурга, Русија